Ja, robot – zbiór opowiadań Isaaca Asimova, zawierający opowiadanie Zabawa w berka, w którym pierwszy raz sformułowano prawa robotyki
 Ja, robot – amerykański film z 2004 roku